Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos, club poliesportiu d'Atenes, Grècia 
 AEK Atenes F.C., secció de futbol de l'Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos 
 AEK Atenes B.C., club de bàsquet associat amb l'AEK Atenes F.C 
 AEK Atenes V.C., club de voleibol associat amb l'AEK Atenes F.C 
 AEK Athens H.C., és un club d'handbol associat amb l'AEK Atenes F.C 
 AEK Larnaca, a Larnaca, Xipre
 AEK Peristeriou, equip de bàsquet femení d'Atenes.
 AEK Tripolis, equip de bàsquet femení de Trípoli (Peloponès)
 AEK Argous, equip de bàsquet femení d'Argos (Argòlida)
 Alfabetatze eta Euskalduntze Koordinakundea, organització per l'ensenyament d'èuscar